Нёре́-ле-ла-Деми́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Норуа-ле-Бур. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70381.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 40 км севернее Безансона, в 6 км к юго-востоку от Везуля.

Около половины территории коммуны занимают леса.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 347 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 145 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 110 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 66,4 %). Из 110 активных жителей работали 104 человека (47 мужчин и 57 женщин), безработными было 6 (6 мужчин и 0 женщин). Среди 35 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона